Dejan Milovanović (1984) – calciatore serbo
 Jelena Milovanović (1989) – cestista serba
 Mihailo Milovanović (1879-1941) – scrittore e pittore serbo
 Milan Milovanović (1991) – cestista serbo
 Milovan Milovanović (1863-1912) – politico e diplomatico serbo
 Miloš Milovanović (1987) – calciatore serbo
 Mladen Milovanović (1760-1823) – rivoluzionario serbo
 Nenad Milovanović (1969) – allenatore ed ex calciatore serbo
 Neško Milovanović (1974) – manager calcistico serbo nato bulgaro